Зоран Пауновић се може односити на:

Зоран Пауновић — професор енглеске књижевности, есејиста и преводилац
Зоран Пауновић — српски кошаркаш
Зоран Пауновић — југословенски и српски рок музичар